Хіме́нес (, також популярні варіанти , ) — прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Хімено. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Аймард Ірам Хіменес Гранд — посол Панами в Україні.
 Александра Хіменес (; 4 січня 1980, Сарагоса, Іспанія) — іспанська акторка.
 Давид Хіменес (1992) — костариканський професійний боксер, призер Панамериканських ігор і Ігор Центральної Америки і Карибського басейну та чемпіонату світу.
 Даміан Хіменес (; 1982) — аргентинський футболіст.
 Ісраель Хіменес (; 1989) — мексиканський футболіст.
 Мануель Хіменес (; 1808—1854) — домініканський політик, другий президент країни.
 Маріо Хосе Ечанді Хіменес — 30-й президент Коста-Рики.
 Маркос Перес Хіменес (; 1914—2001) — державний та військовий діяч Венесуели.
 Рауль Хіменес (; 1991) — мексиканський футболіст.
 Рікардо Хіменес Ореамуно — президент Коста-Рики.
 Тоні Хіменес (1970) — іспанський футбольний воротар, олімпійський чемпіон 1992 року. 
 Тімолеон Хіменес () — псевдонім Родріґо Лондоньйо-Ечеверрі (* 1959), одного з лідерів колумбійського комуністичного партизанського руху.
 Тринідад Хіменес (; 1962) — іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робітничої партії.
 Хесус Хіменес Самора (; 1823 — †1897) — костариканський політик, президент Коста-Рики (1863—1866 та 1868—1870).
 Хесус Хіменес (;  1993) — іспанський футболіст.
 Хосе Антоніо Павон Хіменес (; 1754—1844) — іспанський ботанік та фармацевт.
 Хосе Марія Хіменес (; 1995) — уругвайський футболіст, захисник.
 Хуан Рамон Хіменес (; *1881 — †1958) — іспанський поет. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1956 року.

Іспанські прізвища